Weyerhof ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Weyerhof (Overath), Ortsteil von Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weyerhof (Bergisch Gladbach), Ortschaft von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Weyerhof (Marienheide), Ortsteil von Marienheide, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weyerhof (Gemeinde Bramberg), Ortschaft von Bramberg am Wildkogel, Pinzgau, Land Salzburg
 Weyerhof (Eitorf), Ortsteil von Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weyerhof (Erkelenz), Hofstelle bei Holzweiler, Erkelenz, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: 
 Weierhof
 Gut Weiherhof in Gürzenich, einem Stadtteil von Düren